Le Schneider SG-38 est probablement le planeur d'entraînement de vol à voile en solo le plus largement utilisé dans les années 1940 en Allemagne. Il a été développé en 1936 et produit à partir de 1938 en grand nombre. Le SG-38 a été utilisé principalement pour la formation des débutants.

Conception et développement

Le SG-38 a été conçu pour être un planeur de formation de base au pilotage par la Nationalsozialistisches Fliegerkorps. La méthode de lancement habituelle était par catapultage au sandow à partir d'une colline en pente. La formation étant menée uniquement en vol en solo, le planeur est très facile à piloter et aussi facile à réparer
.

Galerie

Références

Liens externes
 Schneider SG-38 Schulgleiter

Modèle de planeur
Premier vol en 1938